Дубовый Овраг — село в Светлоярском районе Волгоградской области России. Административный центр Дубовоовражного сельского поселения.

Основано в 1818 году

Население —  чел.

История 
Поселение на месте села Дубовый Овраг возникает в XVIII веке, когда здесь на берегу озера Сарпа обосновались калмыки, образовав хотон (селение) — Хар-Модн (). Название хотон получил из-за большого количества дубов, росших по берегам озера и многочисленным балкам. Во второй половине XVIII века началось интенсивное освоение южных районов России. Прибывают первые переселенцы из малоземельных центральных российских губерний — Тамбовской, Воронежской, Тульской и Рязанской губерний. Поселенцами по соседней балке, поросшей лесом, село было названо «Дубовый Овраг». Официальной датой основания считается 1818 год

Согласно списку населённых мест Астраханской губернии 1861 года в 1859 году в Дубовом Овраге имелась православная церковь, численность населения составляла 1093 человека.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в степи в пределах Сарпинской низменности, являющейся северо-западной частью Прикаспйиской низменности, у озера Сарпа, на высоте 1 метр над уровнем моря. К северо-востоку расположен пруд Дубовый. К западу от села — восточные склоны Ергенинской возвышенности. Почвы — солонцы (автоморфные).

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Волгограда (до центра города) составляет 55 км, до районного центра посёлка Светлый Яр — 30 км. Через село проходит федеральная автодорога «Каспий» (Подъезд к г. Элисте) 
Климат
Климат континентальный, засушливый, с жарким летом и относительно холодной и малоснежной зимой (согласно согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 8,8 °C. Средняя температура самого холодного января — 6,9 °С, самого жаркого месяца июля + 24,8 °С. Расчётная многолетняя норма осадков — 363 мм. В течение года количество осадков распределено относительно равномерно: наименьшее количество осадков выпадает в марте — апреле (по 23 мм) и октябре (22 мм), наибольшее количество — в июне и декабре (по 37 мм).

Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения

По 8 народной переписи 1835 года в Дубовом овраге проживало 104 семьи государственных крестьян; всего 672 жителя.

В 1914 году в Дубовом Овраге насчитывалось 495 дворов, проживало 1756 душ мужского и 1675 душ женского пола, в пользовании находилось 2566 десятин удобной и 2115 десятин неудобной земли.

 национальный состав
В селе проживают представители 26 национальностей, в том числе башкиры, даргинцы, удины,поляки, аварцы, калмыки, молдаване, немцы, казахи, табасаранцы, евреи, удмурты, цыгане, литовцы. Основная часть населения — это люди пожилого и среднего возраста.

Известные жители и уроженцы 
 Герой Советского Союза Белоусов, Николай Петрович

Достопримечательности 
 православный храм Никиты Великомученика

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Светлоярского района